Freigraben ist ein Gewässername:

 Freigraben (Glonn, Bad Aibling), rechter Zufluss der Glonn (zur Mangfall) bei Wilpasing, Stadt Bad Aibling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Freigraben (Glonn, Pfaffenhofen an der Glonn), linker Auengraben zur Glonn (zur Amper) nach Pfaffenhofen an der Glonn, Landkreis Dachau, Bayern
 Freigraben (Iller), rechter Zufluss der Iller vor Unterbinnwang, Gemeinde Kronburg, Landkreis Unterallgäu, Bayern 
 Freigraben (Wiese), linker Zufluss der Wiese in Freiatzenbach, Stadt Zell im Wiesental, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg 

Siehe auch:
 Freibach